Освобождение (фильм, 1940) — производства СССР.
 Освобождение (киноэпопея) — производства СССР (1968—1972).
 Освобождение (фильм, 1972) — производства США.
 Освобождение (фильм, 1977) — производства Индии.
 Освобождение (фильм, 1993) — производства США.
 Освобождение (фильм, 1997) — производства США.
 Освобождение (фильм, 2022) — производства США.